Die Malaysia Super Series 2007 sind das Eröffnungsturnier der ersten Saison der BWF Super Series im Badminton. Das Turnier wurde vom 16. Januar bis zum 21. Januar 2007 in Kuala Lumpur ausgetragen, der Hauptstadt Malaysias.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Gesetzte 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Chen Hong
  Chen Jin
  Bao Chunlai
  Kenneth Jonassen
  Chen Yu

Qualifikation  
  Khrishnan Yogendran -  Hwang Jung-woon: 21-15 / 17-21 / 21-16
  Sony Dwi Kuncoro -  Kennevic Asuncion: 21-13 / 21-17
  Pei Wee Chung -  Joseph Rogers: 21-15 / 21-12
  Ismail Saman -  Adnan Fauzi: 21-14 / 21-16
  Wong Choong Hann -  Nicholas Kidd: 21-9 / 21-16
  Kenn Lim -  Roman Spitko: 21-10 / 18-21 / 21-15
  Chong Wei Feng -  Jeffer Rosobin: 10-21 / 21-16 / 28-26
  Daren Liew -  Jung Hoon Min: 21-18 / 17-21 / 22-20
  Anup Sridhar -  Beryno Wong Jiann Tze: 21-12 / 21-12
  Muhammad Hafiz Hashim -  Eric Go: 21-17 / 21-16
  Nguyễn Tiến Minh -  Bobby Milroy: 21-14 / 21-8
  Yousuke Nakanishi -  James Chua: 21-12 / 21-10
  Tan Chun Seang -  Christopher Flores: 21-11 / 21-9
  Andrew Dabeka -  Li Qun Chong: 17-21 / 21-12 / 21-13
  Khrishnan Yogendran -  Mohd Nazree Latifi: 21-9 / 21-17
  Sony Dwi Kuncoro -  Pei Wee Chung: 21-15 / 21-16
  Wong Choong Hann -  Ismail Saman: 21-11 / 21-17
  Kenn Lim -  Chong Wei Feng: 21-14 / 21-17
  Anup Sridhar -  Daren Liew: 21-13 / 12-21 / 21-16
  Nguyễn Tiến Minh -  Muhammad Hafiz Hashim: 21-10 / 21-8
  Yousuke Nakanishi -  Alan Chan: 21-10 / 21-18
  Tan Chun Seang -  Andrew Dabeka: 21-15 / 21-16
  Sony Dwi Kuncoro -  Khrishnan Yogendran: 21-11 / 23-21
  Wong Choong Hann -  Kenn Lim: 21-12 / 17-21 / 21-10
  Anup Sridhar -  Nguyễn Tiến Minh: 21-14 / 18-21 / 21-16
  Yousuke Nakanishi -  Tan Chun Seang: 21-16 / 21-15

Hauptrunde

Dameneinzel

Gesetzte 
  Zhang Ning
  Xie Xingfang
  Xu Huaiwen
  Wang Chen
  Lu Lan
  Zhu Lin
  Pi Hongyan
  Yao Jie

Qualifikation  
  Kamila Augustyn -  Ekaterina Ananina: 17-21 / 21-17 / 21-18
  Jwala Gutta -  Vina: 21-19 / 18-21 / 21-10
  Kim Moon-hi -  Shruti Kurien: 21-11 / 21-8
  Lee Seung-ah -  Weny Rasidi: 21-13 / 21-17
  Kamila Augustyn -  Charmaine Reid: 21-14 / 21-15
  Anita Raj Kaur -  Jwala Gutta: 21-8 / 21-13
  Kim Moon-hi -  Maja Tvrdy: 22-24 / 21-12 / 21-15
  Lee Seung-ah -  Miew Kheng Wong: 21-14 / 23-21
  Kamila Augustyn -  Diana Dimova: 21-9 / 21-15
  Kang Hae-won -  Anita Raj Kaur: 21-15 / 22-20

Hauptrunde 
  Hwang Hye-youn -  Anna Rice: 21-18 / 21-3
  Li Li -  Kamila Augustyn: 21-10 / 21-14
  Zhu Lin -  Anu Nieminen: 21-13 / 21-13
  Julia Wong Pei Xian -  Kaori Mori: 21-19 / 21-8
  Maria Kristin Yulianti -  Ella Diehl: 19-21 / 21-6 / 23-21
  Petya Nedelcheva -  Kang Hae-won: 21-14 / 21-9
  Yao Jie -  Sara Persson: 21-18 / 21-12
  Tine Baun -  Rachel Hindley: 16-21 / 21-7 / 21-14
  Saina Nehwal -  Judith Meulendijks: 21-10 / 17-21 / 21-18
  Wong Mew Choo -  Pi Hongyan: 21-18 / 21-10
  Juliane Schenk -  Kim Moon-hi: 21-12 / 22-20
  Xu Huaiwen -  Wang Lin: 15-21 / 21-17 / 21-5
  Yip Pui Yin -  Yu Hirayama: 19-21 / 21-17 / 21-19
  Lu Lan -  Susan Egelstaff: 21-10 / 21-13
  Lee Seung-ah -  Xing Aiying: 21-16 / 21-15
  Eriko Hirose -  Sutheaswari Mudukasan: 21-10 / 21-16
  Hwang Hye-youn -  Li Li: 21-8 / 21-13
  Zhu Lin -  Julia Wong Pei Xian: 21-8 / 21-16
  Petya Nedelcheva -  Maria Kristin Yulianti: 17-21 / 21-19 / 21-17
  Yao Jie -  Tine Baun: 16-21 / 21-18 / 21-13
  Wong Mew Choo -  Saina Nehwal: 21-17 / 21-12
  Xu Huaiwen -  Juliane Schenk: 21-17 / 21-6
  Yip Pui Yin -  Lu Lan: 19-21 / 21-12 / 21-14
  Eriko Hirose -  Lee Seung-ah: 21-13 / 21-16

Endrunde

Herrendoppel

Gesetzte 
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Anthony Clark / Robert Blair
  Fairuzizuan Tazari / Lin Woon Fui

Qualifikation  
  Hui Wai Ho /  Putra Alroy Tanama -  Chung Chiat Khoo /  Razif Abdul Latif: 21-13 / 21-18
  Ong Soon Hock /  Tan Bin Shen -  Jeon Jun-bum /  Yoo Yeon-seong: 21-18 / 16-21 / 21-14
  Chris Langridge /  David Lindley -  Mohd Razif Abdul Rahman /  Ying Jin Goh: 19-21 / 21-17 / 21-10
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko: 21-10 / 21-8
  Chew Choon Eng /  Hong Chieng Hun -  Mohd Nazree Latifi /  Muhammad Hafiz Hashim: 21-8 / 21-11
  John Gordon /  Daniel Shirley -  Chan Peng Soon /  Hun Pin Chang: 20-22 / 21-18 / 21-14
  Ross Smith /  Glenn Warfe -  Kok Leong Au /  Azrihanif Azahar: 21-17 / 21-19
  Hwang Ji-man /  Cho Gun-woo -  Hui Wai Ho /  Putra Alroy Tanama: 21-15 / 21-12
  Ong Soon Hock /  Tan Bin Shen -  Chris Langridge /  David Lindley: 21-9 / 15-21 / 21-16
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Chew Choon Eng /  Hong Chieng Hun: 21-15 / 19-21 / 21-10
  Ross Smith /  Glenn Warfe -  John Gordon /  Daniel Shirley: 21-18 / 21-11

Hauptrunde 
  Cai Yun /  Fu Haifeng -  Mathias Boe /  Joachim Fischer Nielsen: 21-15 / 12-21 / 21-10
  Ong Soon Hock /  Tan Bin Shen -  Keita Masuda /  Tadashi Ohtsuka: 26-24 / 21-10
  Tony Gunawan /  Candra Wijaya -  Kristof Hopp /  Ingo Kindervater: 21-9 / 21-12
  Ashley Brehaut /  Aji Basuki Sindoro -  Ross Smith /  Glenn Warfe: 21-18 / 21-16
  Jung Jae-sung /  Lee Yong-dae -  Mihail Popov /  Svetoslav Stoyanov: 21-12 / 21-16
  Lars Paaske /  Jonas Rasmussen -  Rian Sukmawan /  Eng Hian: 21-17 / 18-21 / 21-13
  Anthony Clark /  Robert Blair -  Albertus Susanto Njoto /  Yohan Hadikusumo Wiratama: 21-14 / 21-19
  Roman Spitko /  Michael Fuchs -  Hendra Gunawan /  Joko Riyadi: 7-21 / 21-14 / 22-20
  Shintaro Ikeda /  Shuichi Sakamoto -  Hendri Kurniawan Saputra /  Hendra Wijaya: 18-21 / 21-19 / 21-13
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Chan Chong Ming /  Hoon Thien How: 21-12 / 21-19
  Anders Kristiansen /  Simon Mollyhus -  Choong Tan Fook /  Lee Wan Wah: 18-21 / 21-15 / 21-17
  Alvent Yulianto /  Luluk Hadiyanto -  Hwang Ji-man /  Cho Gun-woo: 21-13 / 21-17
  Markis Kido /  Hendra Setiawan -  Shen Ye /  He Hanbin: 21-15 / 21-17
  Patapol Ngernsrisuk /  Sudket Prapakamol -  Zakry Abdul Latif /  Gan Teik Chai: 9-21 / 21-17 / 21-18
  Jens Eriksen /  Martin Lundgaard Hansen -  Michał Łogosz /  Robert Mateusiak: 19-21 / 21-17 / 21-10
  Lin Woon Fui /  Fairuzizuan Tazari -  Guo Zhendong /  Xie Zhongbo: w.o.
  Ong Soon Hock /  Tan Bin Shen -  Cai Yun /  Fu Haifeng: 25-23 / 21-17
  Tony Gunawan /  Candra Wijaya -  Ashley Brehaut /  Aji Basuki Sindoro: 21-16 / 21-15
  Jung Jae-sung /  Lee Yong-dae -  Lars Paaske /  Jonas Rasmussen: 21-13 / 21-19
  Anthony Clark /  Robert Blair -  Roman Spitko /  Michael Fuchs: 21-18 / 16-21 / 21-11
  Shintaro Ikeda /  Shuichi Sakamoto -  Lin Woon Fui /  Fairuzizuan Tazari: 21-12 / 21-11
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Anders Kristiansen /  Simon Mollyhus: 21-18 / 21-19
  Markis Kido /  Hendra Setiawan -  Alvent Yulianto /  Luluk Hadiyanto: 21-11 / 21-13
  Jens Eriksen /  Martin Lundgaard Hansen -  Patapol Ngernsrisuk /  Sudket Prapakamol: 21-17 / 13-21 / 21-17

Endrunde

Damendoppel

Gesetzte 
  Gao Ling / Huang Sui
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
  Du Jing / Zhao Tingting
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Endang Nursugianti / Rani Mundiasti
  Jiang Yanmei / Li Yujia

Hauptrunde  
  Gao Ling /  Huang Sui -  Aki Akao /  Tomomi Matsuda: 16-21 / 21-6 / 21-14
  Du Jing /  Zhao Tingting -  Fiona McKee /  Charmaine Reid: 21-5 / 21-7
  Diana Dimova /  Petya Nedelcheva -  Mooi Hing Yau /  Ooi Yu Hang: 21-16 / 21-19
  Jwala Gutta /  Shruti Kurien -  Valeria Sorokina /  Nina Vislova: 21-14 / 21-23 / 21-13
  Endang Nursugianti /  Rani Mundiasti -  Suzanne Rayappan /  Jenny Wallwork: 23-21 / 21-14
  Lita Nurlita /  Natalia Poluakan -  Fong Chew Yen /  Phui Leng See: 21-12 / 25-23
  Lim Pek Siah /  Joanne Quay -  Joanne Nicholas /  Natalie Munt: 22-20 / 21-13
  Jiang Yanmei /  Li Yujia -  Haw Chiou Hwee /  Lim Yin Loo: 21-14 / 21-12
  Lena Frier Kristiansen /  Kamilla Rytter Juhl -  Nicole Grether /  Juliane Schenk: 21-10 / 23-25 / 21-14
  Greysia Polii /  Vita Marissa -  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty: 19-21 / 21-14 / 21-15
  Ekaterina Ananina /  Anastasia Russkikh -  Kamila Augustyn /  Nadieżda Zięba: 16-21 / 21-12 / 21-11
  Kumiko Ogura /  Reiko Shiota -  Gail Emms /  Donna Kellogg: 21-15 / 21-10
  Miyuki Maeda /  Satoko Suetsuna -  Chau Hoi Wah /  Wong Man Ching: 21-7 / 21-13
  Yang Wei /  Zhang Jiewen -  Carina Mette /  Birgit Overzier: 21-6 / 21-2
  Elodie Eymard /  Weny Rasidi -  Johanna Persson /  Elin Bergblom: w.o.
  Hwang Yu-mi /  Kim Min-jung -  Zhang Yawen /  Wei Yili: w.o.
  Gao Ling /  Huang Sui -  Elodie Eymard /  Weny Rasidi: 21-8 / 21-8
  Du Jing /  Zhao Tingting -  Diana Dimova /  Petya Nedelcheva: 21-11 / 21-11
  Hwang Yu-mi /  Kim Min-jung -  Jwala Gutta /  Shruti Kurien: 21-19 / 21-5
  Endang Nursugianti /  Rani Mundiasti -  Lita Nurlita /  Natalia Poluakan: 15-21 / 21-7 / 21-17
  Jiang Yanmei /  Li Yujia -  Lim Pek Siah /  Joanne Quay: 21-9 / 21-19
  Greysia Polii /  Vita Marissa -  Lena Frier Kristiansen /  Kamilla Rytter Juhl: 15-21 / 21-12 / 21-18
  Kumiko Ogura /  Reiko Shiota -  Ekaterina Ananina /  Anastasia Russkikh: 21-15 / 21-16
  Yang Wei /  Zhang Jiewen -  Miyuki Maeda /  Satoko Suetsuna: 20-22 / 23-21 / 21-16

Endrunde

Mixed

Gesetzte 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Zheng Bo / Gao Ling
  Zhang Jun / Zhao Tingting

Qualifikation  
  Fairuzizuan Tazari /  Ooi Sock Ai -  Hui Wai Ho /  Chau Hoi Wah: 21-13 / 21-18
  Tadashi Ohtsuka /  Satoko Suetsuna -  Hendra Wijaya /  Jiang Yanmei: 16-21 / 21-19 / 21-8
  Gan Teik Chai /  Fong Chew Yen -  Michael Fuchs /  Carina Mette: 21-18 / 21-8
  Fairuzizuan Tazari /  Ooi Sock Ai -  Chris Langridge /  Joanne Nicholas: 21-19 / 21-18
  Joachim Fischer Nielsen /  Britta Andersen -  Tadashi Ohtsuka /  Satoko Suetsuna: 18-21 / 21-9 / 21-14
  Jeon Jun-bum /  Kim Min-jung -  Gan Teik Chai /  Fong Chew Yen: 21-16 / 17-21 / 21-11

Hauptrunde  
  Nova Widianto /  Liliyana Natsir -  Chan Peng Soon /  Haw Chiou Hwee: 21-13 / 21-9
  Lars Paaske /  Mette Schjoldager -  Fairuzizuan Tazari /  Ooi Sock Ai: 21-14 / 21-16
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  David Lindley /  Suzanne Rayappan: 21-13 / 21-16
  Koo Kien Keat /  Wong Pei Tty -  Alexander Nikolajenko /  Nina Vislova: 21-18 / 21-18
  Michał Łogosz /  Natalie Munt -  Tan Bin Shen /  Ooi Yu Hang: 21-17 / 16-21 / 21-5
  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba -  Jeon Jun-bum /  Kim Min-jung: 22-20 / 21-17
  Zheng Bo /  Gao Ling -  Ingo Kindervater /  Kathrin Piotrowski: 21-10 / 21-5
  Putra Alroy Tanama /  Louisa Koon Wai Chee -  Kristof Hopp /  Birgit Overzier: 21-18 / 24-26 / 23-21
  Jonas Rasmussen /  Lena Frier Kristiansen -  Hendri Kurniawan Saputra /  Li Yujia: 21-13 / 21-19
  Zhang Jun /  Zhao Tingting -  Vitaliy Durkin /  Valeria Sorokina: 21-19 / 21-13
  Joachim Fischer Nielsen /  Britta Andersen -  Kennevic Asuncion /  Kennie Asuncion: 21-18 / 21-14
  Anthony Clark /  Donna Kellogg -  Muhammad Rizal /  Greysia Polii: 21-17 / 21-18
  Robert Blair /  Jenny Wallwork -  Keita Masuda /  Miyuki Maeda: 17-21 / 21-15 / 21-15
  Nathan Robertson /  Gail Emms -  Daniel Shirley /  Joanne Quay: 15-21 / 21-13 / 21-11
  Flandy Limpele /  Vita Marissa -  Lee Yong-dae /  Hwang Yu-mi: 23-21 / 17-21 / 21-14
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam -  Svetoslav Stoyanov /  Elodie Eymard: 21-9 / 21-18
  Nova Widianto /  Liliyana Natsir -  Lars Paaske /  Mette Schjoldager: 21-12 / 21-12
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  Koo Kien Keat /  Wong Pei Tty: 24-22 / 21-11
  Robert Mateusiak /  Nadieżda Zięba -  Michał Łogosz /  Natalie Munt: 21-15 / 21-9
  Zheng Bo /  Gao Ling -  Putra Alroy Tanama /  Louisa Koon Wai Chee: 21-14 / 21-12
  Zhang Jun /  Zhao Tingting -  Jonas Rasmussen /  Lena Frier Kristiansen: 21-17 / 21-17
  Joachim Fischer Nielsen /  Britta Andersen -  Anthony Clark /  Donna Kellogg: 7-21 / 21-16 / 21-8
  Nathan Robertson /  Gail Emms -  Robert Blair /  Jenny Wallwork: 21-13 / 16-21 / 21-13
  Flandy Limpele /  Vita Marissa -  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam: 23-21 / 21-19

Endrunde

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tournamentsoftware.com: Malaysia Super Series 2007

2007
BWF Super Series 2007